Grześ (słow. Lúčna) – szczyt w Tatrach Zachodnich na granicy polsko-słowackiej
 Łuczna (Lúčna) – zachodnia grzęda Grzesia